Сії́-ла-Потрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 135,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сії-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту географії
 Сії-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сії-ла-Потрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сії-ла-Потрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сії-ла-Потрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена